Раздольновский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Раздольновский сельсовет — Пензенская область, Бековский район.
 Раздольновский сельсовет — Саратовская область, Лысогорский район.